Almy ist der Name von:
 Almy Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Rhode Island
 Almy (Mississippi), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Mississippi
 Almy (Wyoming), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Wyoming